
Termin KAMB ima više značenja.

 16S rRNK (adenin1408-N1)-metiltransferaza, enzim
 KAMB (radio stanica)